

Integralne części wsi w Polsce 
 Łabuzówka – część wsi Słupiec w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Łabuzówka – dawna część wsi Załuże w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Łabuzówka – przysiółek wsi Kasinka Mała w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Łabuzówka – część wsi Rąbkowa woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna